Baldoni peut désigner :
 Enzo Baldoni (1948-2004), journaliste italien ;
 Justin Baldoni (1984-), acteur américain ;
 Sandro Baldoni (1954-), réalisateur italien.